Los Espartales é uma estação da Linha 12 do Metro de Madrid.

Los Espartales